Богачёв, Владимир:
 Богачёв, Владимир Валентинович (род. 1944) — советский и российский политический деятель, композитор-песенник.
 Богачёв, Владимир Владимирович (1881—1965) — советский геолог и палеонтолог.
 Богачёв, Владимир Вячеславович (род. 1959) — российский оперный певец (тенор).
 Богачёв, Владимир Иванович (1925—2008) — советский журналист-международник.
 Богачёв, Владимир Игоревич (род. 1961) — российский математик, профессор МГУ.